Денисов, Юрий:
 Денисов, Юрий Александрович (род. 1988) — российский борец греко-римского стиля.
 Денисов, Юрий Михайлович (1925—2001) — советский историк архитектуры.